Лео́н Леони́дович Богда́нов (25 декабря 1942, Куйбышев, СССР — 25 февраля 1987, Ленинград, СССР) — русский художник, поэт, прозаик, литератор, один из значительных представителей петербургской неофициальной культуры 1960—1980 годов.

Биография и творчество 

Леон Богданов родился 25 декабря 1942 г. в эвакуации, в Куйбышеве, после войны семья жила в Германии, потом в Ленинграде.

С детства занимался живописью и графикой, ещё школьником познакомился с деятелями неофициальной ленинградской культуры, в частности, с Константином Кузьминским и Борисом Понизовским, впоследствии – активными деятелями неофициального ленинградского искусства.

Принимал участие в квартирных выставках, писал стихи, эссе, прозу, печатавшиеся в самиздатовских альманахах и журналах, в том числе в сборнике «Лепрозорий–23» (1976), в журнале «Часы» (1980 год, №23), в «Митином журнале», в ейском журнале «Транспонанс», в антологии «У Голубой лагуны». Как живописец Богданов писал и абстрактные, и фигуративные работы, в литературе эволюционировал от абсурдистских ранних текстов и текстов-коллажей к дневниковой прозе, отмеченной медитативностью и цельным восприятием мира. На творчество Леона Богданова в равной степени повлияли поэзия Велимира Хлебникова, Константина Вагинова и увлечение восточными философией и искусством.

Умер от инфаркта 25 февраля 1987 года. Первая книга вышла лишь в 2002 году в издательстве НЛО.

Награды 

 Лауреат Премии Андрея Белого 1986 года с формулировкой «за книгу "Заметки о чаепитии и землетрясениях", позволяющую европейскому уху услышать "в музыке флейты земли — звучание флейты неба"».
 Лауреат «Georgievich Award. Heaven 49» 2020 г. Присуждён Орден «С благодарностью от человечества!».

Критика 

Виктор Пивоваров:

«Заметки» Богданова не просто потрясают, они «переворачивают душу». Что значит «перевернуть душу»? Это значит — взболтать то состояние относительного равновесия, в котором находится каждый из нас, нарушить тот выработанный годами тонкий баланс между внутренним и внешним «я», между этими «я» и социальным пространством, природой, космосом, смертью и пр. и пр. Если нам «перевернуть душу», мы оказываемся голыми и незащищенными перед чем-то огромным и необъяснимым, надвигающимся на нас, как в страшном сне или фильме ужасов.
К.Козырев:

И литература, и живопись его изумительно просты — до очевидности, до трюизма — и вместе с тем какая в них утонченность, виртуозность, какое сложное восприятие, колоссальная эрудиция! Простота — не первая ступень его художественной биографии, а её завершающая цель, вбирающая в себя то в спрессованном, то в разреженно-неприметном виде сложность самых разных культур и миров.

Книги 

Заметки о чаепитии и землетрясениях. — М.: Новое литературное обозрение, 2002. — 544 с.

Источники

Литература 

 Самиздат Ленинграда. 1950-е—1980-е: Литературная энциклопедия. — М., Новое литературное обозрение, 2003. С. 107—108
 К.Кузьминский. Чёрное стекло Леона Богданова

Ссылки 
 
 Страница в Антологии «У Голубой лагуны»
 Страница на сайте «Artnasos»
 Страница на сайте «Премия Андрея Белого»
 Тексты из "Митиного журнала", №23, 1987
 Тексты из сборника «24 поэта и 2 комиссара»
 Текст из «Антологии малой прозы»

Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Поэты России
Русские поэты
Лауреаты премии Андрея Белого
Художники по алфавиту
Родившиеся в Самаре
Писатели по алфавиту